Personen met de achternaam Roose
 Alexis Roose, Belgisch kunstschilder
 George Roose, Belgisch journalist en Vlaams activist
 Peter Roose, Belgisch politicus
 Pieter Roose, Zuid-Nederlands edelman, politicus en diplomaat
 Pieter Ferdinand Roose, Zuid-Nederlands edelman

Transport
 Station Roose, spoorwegstation in Barrow-in-Furness in Engeland

Zie ook 
 Van Roose (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam